Mieczysław Jaworski (1929–1996) – polski historyk, pułkownik Wojska Polskiego
 Mieczysław Jaworski (1930–2001) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy kielecki